Paradise (término en inglés que significa paraíso) puede referirse a:

Lugares
 Paradise -país  micronación

Estados Unidos
 Paradise (California)
 Paradise (Kansas)
 Paradise (Nevada)
 Paradise (Oregón)
 Paradise (Pensilvania)
 Paradise (Texas)
 Paradise (Utah)
 Paradise (Ohio)

Reino Unido
 Paradise, el apodo del estadio de fútbol Celtic Park en Glasgow, Escocia.

Guyana
 Paradise (Demerara-Mahaica)
 Paradise (Mahaica-Berbice)
 Paradise (Alto Demerara-Berbice)

Bahamas
 Isla Paradise

Entretenimiento
 Paradise, película de 1982.
 Paradise, película de 1991.
 Paradise, serie de televisión estadounidense de wéstern (1988-1991), conocida en Latinoamérica como Paraíso.

Música 
 Paradise, sencillo de Coldplay.
 Paradise, sencillo de The Rasmus.
 Paradise (Not for Me), canción de Madonna.
 Paradise, EP de Lana Del Rey.